Ву́лиця Дани́ла Апо́стола — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Данила Апостола — вулиця в місті Глухів Сумської області.
 Вулиця Данила Апостола — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Данила Апостола — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Данила Апостола — вулиця в місті Миргород Полтавської області.
 Вулиця Данила Апостола — вулиця в місті Мукачево Закарпатської області.
 Вулиця Данила Апостола — вулиця в місті Полтава.

Вулиці, названі на честь людей